Emilienstraße bezeichnet etliche Straßen und Bauwerke im deutschsprachigen Raum, darunter
 Emilienstraße (Essen)
 Emilienstraße (Hamburg)
 die Emilienstraße in Hannover, im Zweiten Weltkrieg restlos zerstörter Straßenzug in der Südstadt von Hannover, 1952 umbenannt in Wildermuthweg
 Emilienstraße (Solingen)
 Emilienstraße (Wuppertal)
 den U-Bahnhof Emilienstraße in Hamburg